Григорий Аполлонович Хомутов ( — , Лытарево, Романовский уезд, Ярославская губерния) — генерал-лейтенант, сенатор, тайный советник.

Биография 
Предки Хомутова, производя начало своего рода от графов Гамильтонов, выходцев из Шотландии, с давнишних времен числились в дворянстве и уже в 1627 году владели жалованными поместьями.

В 1770 году был определен на службу солдатом в Семёновский лейб-гвардии полк и, произведённый в 1786 году в капитаны, в 1787 году был уволен от военной службы с чином бригадира. В 1792 году он был назначен в комиссариатский штат на должность обер-кригскомиссара и, состоя в этой должности, в 1797 году был произведён в генерал-майоры, а в 1799 — в генерал-лейтенанты.

В 1800 году был пожалован почётным командором ордена св. Иоанна Иерусалимского, а за деятельное участие в сооружении в Москве воспитательного дома 15 сентября 1801 года награждён орденом св. Анны 1-й степени. Высочайшим указом 5 апреля 1804 года был назначен к присутствованию в 5-м департаменте Сената, в 1805 году перемещён в 6-й департамент, а 19 апреля 1808 года, по прошению, уволен от службы.

Проживая последние годы в Москве, Г. А. Хомутов некоторое время состоял московским уездным предводителем дворянства.

Имел в Москве дом, славившийся своим гостеприимством и хлебосольством, где принимал выдающихся современников: представителей московской знати, литераторов, поэтов.

Семья 
Жена: Екатерина Михайловна Похвиснева (16 января 1763 — 18 февраля 1824)

Дети: 
 Анна (1787—1858)
 Аполлон (23.02.1790— ?)
 Екатерина (1790—1813)
 Сергей (1792—1852) — автор «Дневника свитского офицера. 1813-14 гг.»; был женат на Наталье Александровне Энгельгардт (1803—1844); их сын Александр (1827—1890) женился на Елизавете Ивановне Шиповой (1839—1916), дочери И. П. Шипова
 Михаил (1795—1864)

Примечания

Литература 
 Хомутов, Григорий Аполлонович //

Ссылки 
 
 Храмы как памятники победы

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1752 году
Родившиеся 2 июля
Умершие в Ярославской губернии
Умершие в 1836 году
Умершие 1 декабря
Тайные советники
Григорий Аполлонович
Московские уездные предводители дворянства